Санта-Маргарида-и-эльс-Монжос ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Пенедес. Занимает площадь 17,48 км². Население — 6933 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 64 км.

Покровителем города считается святая Маргарита.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны